Карлайл () — багатозначний термін.

Прізвище 

 Белінда Карлайл (* 1958) — американська співачка та актриса.
 Бренді Карлайл (* 1981) — американська співачка та автор пісень.
 Джон Гріффін Карлайл (1834—1910) — американський юрист, політик та державний діяч, 35-й спікер Палати представників США, 41-й міністр фінансів США.
 Мері Карлайл (* 1912) — американська актриса та співачка
 Рік Карлайл (* 1959) — головний тренер клубу Національної баскетбольної асоціації «Даллас Маверікс»
 Роберт Карлайл (* 1961) — шотландський актор.

Міста 
 Карлайл — місто у Великій Британії.
 Карлайл — місто в Іллінойсі, США.
 Карлайл — місто в Пенсільванії, США.
 Карлайл — адміністративно-територіальний округ в штаті Кентуккі, США.